Júlio dos Santos Ângelo - um futebolista brasileiro
 Peu Sousa - um músico brasileiro

Desambiguações de epônimos